Учуань (Хух-Хото) — уезд городского округа Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия (КНР).
 Учуань (Чжаньцзян) — городской уезд городского округа Чжаньцзян провинции Гуандун (КНР).